Personen met de achternaam Philippe
Meester Philippe, spiritueel genezer en geestelijk leraar
Nelson Philippe, Frans autocoureur

Voornaam
Philippe, een jongensnaam

Personages
 Phillippe (Man met het ijzeren masker)